Mõisaküla est le nom de plusieurs villages ou villes d'Estonie :
 Mõisaküla, une petite ville de la commune de Mulgi ;
 Mõisaküla, un village de la commune de Lääne-Nigula ;
 Mõisaküla, un village de la commune de Lääne-Saare ;
 Mõisaküla, un village de la commune de Torgu ;
 Mõisaküla, un village de la commune de Kiili.